Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 2006 arrangerades i Moskva, Ryssland 10-12 mars 2006, i arenan Olimpijskij.

Resultat

Damer

Herrar

Medaljställning

2006 i Ryssland
Sportevenemang i Moskva
Friidrottsåret 2006
Internationella friidrottstävlingar i Ryssland
2006
Moskva under 2000-talet